Ruta 76 o Carretera 76 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 76.
 Ruta Provincial 76 en la Provincia de Buenos Aires.
 Ruta Provincial E-76 en la Provincia de Córdoba.

Estados Unidos 
 California:  Ruta Estatal 76

Uruguay 
 Ruta 76.

Carreteras por número